Auxílio-doença
 Auxílio-acidente
 Auxílio-reclusão
 Auxílio-gás